Pompadour har flere betydninger:

 Arnac-Pompadour – en kommune i departement Corrèze i Frankrig, tidligere markgrevskab
 Château de Pompadour – slot i ovennævnte kommune
 Madame de Pompadour (Jeanne Antoinette Poisson, marquise de Pompadour, 1721-1764) – fransk maitresse og politiker, som tog navn efter ovennævnte slot
 Pompadour (frisure) - en frisure
 Pompadour (stilretning) - en stilretning
 Pompadour-rødt - en farve til porcelænsmaling